Kutai Barat ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Kalimantan Timur. Stand 2020 leben hier circa 166.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Kutai Barat ist die Stadt Sendawar.

Geographie 
Kutai Barat liegt im Südwesten von Kalimantan Timur an der Grenze zur Provinz Kalimantan Tengah. Es grenzt im Norden an den Regierungsbezirk Mahakam Ulu, im Osten an Kutai Kartanegara und im Süden an die Kabupaten Penajam Paser Utara und Paser. Administrativ unterteilt sich Kutai Barat in 16 Distrikte (Kecamatan) mit 193 Dörfern, 190 Desa und 4 Kelurahan.

Einwohner 
2020 lebten in Kutai Barat 165.938 Menschen, 86.912 Männer und 79.026 Frauen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 8 Personen pro Quadratkilometer. Circa 53 Prozent der Einwohner sind Christen und 47 Prozent Muslime. Daneben gibt es noch kleine Minderheiten von Hindus und Buddhisten.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Kalimantan Timur